

Geografia

Austria

Comuni 
 Aspangberg-Sankt Peter – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Sankt Peter am Hart – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Peter am Kammersberg – comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Peter am Ottersbach – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Sankt Peter am Wimberg – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Peter-Freienstein – comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Sankt Peter in der Au – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Sankt Peter im Sulmtal – comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Sankt Peter ob Judenburg – comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Sankt Peter – quartiere di Graz, città statutaria (Stiria)
 Sankt Peter – ex comune ora quartiere di Klagenfurt am Wörthersee, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Peter – quartiere di Linz, città statutaria (Alta Austria)
 Sankt Peter – frazione di Rennweg am Katschberg, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Sankt Peter – frazione di Sankt Jakob im Rosental, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Sankt Peter – frazione di Sankt Peter am Wimberg, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Peter am Bichl – ex comune ora frazione di Klagenfurt am Wörthersee, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Peter am Karlsberg – frazione di Klagenfurt am Wörthersee, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Peter am Wallersberg – ex comune ora frazione di Völkermarkt, città nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Sankt Peter am Wechsel – ex comune ora frazione di Aspangberg-Sankt Peter, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Sankt Peter bei Freistadt – frazione di Waldburg, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Sankt Peter bei Moosburg – frazione di Moosburg, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Peter-Edling – frazione di Spittal an der Drau, città nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Sankt Peter in Tweng – frazione di Radenthein, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Sankt Peter in Lavanttal – ex comune ora frazione di Reichenfels, comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)

Francia 
 Sankt Peter – antico nome tedesco di Saint-Pierre, comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Sankt Peter – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Sankt Peter – frazione di Dormagen, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Sankt Peter – quartiere di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Sankt Peter-Ording – comune nel circondario della Frisia Settentrionale (Schleswig-Holstein)

Italia 
 Sankt Peter – nome tedesco di San Pietro, frazione del comune di Funes nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Sankt Peter bei Lajen – nome tedesco di San Pietro, frazione del comune di Laion nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Sankt Peter – ex comune ora frazione di Arosa, comune nella regione Plessur (Canton Grigioni)
 Sankt Peter-Pagig – ex comune nella regione Plessur (Canton Grigioni)

Ungheria 
 Sankt Peter – antico nome tedesco di Őriszentpéter, città nella provincia di Vas (Transdanubio Occidentale)

Pagine correlate 
 Peter
 San Pietro (disambigua)
 St. Peter